Фраксионамијенто Арболедас има више значења:

 Фраксионамијенто Арболедас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто Арболедас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику